Búcsúkoncert LGT-album
 a Bikini együttes búcsúkoncertje